Керелях — топоним в России.

 Керелях — озёра, севернее оз. Мюрю, Республика Саха (Якутия), координаты 62°45’с. ш. 131°06’в. д..
 Керелях — озеро, между р. Томпо и р. Нымарчы, Республика Саха (Якутия), координаты 62°50’с. ш. 135°18’в. д..
 Керелях — река, теряется в северо-западной части урочища Керелях, в левобережье р. Чыра, Республика Саха (Якутия), координаты 62°14’с. ш. 125°33’в. д..
 Керелях — урочище, на правом берегу р. Чыра, Республика Саха (Якутия), координаты 62°14’с. ш. 125°33’в. д..
 Керелях — река, Красноярский край, координаты 70°55’с. ш. 100°10’в. д..

Примечания